Бори́с Михалёв:
 Михалёв, Борис Викторович (1925—1983) — Герой Советского Союза.
 Михалёв, Борис Владимирович (род. 1960) — депутат Государственной думы от «Единой России».